NGC 5063 (другие обозначения — ESO 382-36, MCG -6-29-27, AM 1315-350, PGC 46357) — спиральная галактика (Sa) в созвездии Центавр.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5063
Центавр (созвездие)